Ротор — обертова частина машини.
 Буровий ротор — елемент бурової установки.
 Ротор Савоніуса — вітрова турбіна.
 Ротор — векторний диференціальний оператор над векторним полем.
 «Ротор» — російський футбольний клуб з Волгограда.
 «Ротор» — український футбольний клуб з міста Черкаси.

Джерела